Mansfeld peut faire référence à :

Toponyme 
 Mansfeld, ville d'Allemagne, dans l'arrondissement de Mansfeld-Harz-du-Sud ;
 Arrondissement du Pays-de-Mansfeld, ancien arrondissement en Saxe-Anhalt, Allemagne ;
 Arrondissement de Mansfeld-Harz-du-Sud, arrondissement en Saxe-Anhalt, Allemagne.

Patronyme 
 Pierre-Ernest  de Mansfeld (1517-1604), gouverneur des Pays-Bas espagnols
 Gérard de Mansfeld-Vorderort (c.1525-1562), archevêque et prince électeur de Cologne
 Charles de Mansfeld (1543-1595), général allemand
 Agnès de Mansfeld-Eisleben (1551–1637), comtesse active pendant la guerre de Cologne (1583–1588)
  (1575-1638), commandant pendant la guerre de Trente ans, maréchal impérial
 Ernst von Mansfeld (c.1580-1626), général pendant la guerre de Trente ans
  (1589-1657), commandant pendant la guerre de Trente ans, maréchal impérial
 Hieronymus von Colloredo-Mansfeld (1775-1822), commandant autrichien pendant les guerres napoléoniennes